Геннадий Петрович Коркин (23 августа 1963, Янгиер, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский футболист, нападающий.

Карьера 
В 1982—1989 годах играл за «Спартак» Орджоникидзе — 228 игр, 35 мячей. В 1990 году провёл одну игру в высшей лиге за «Динамо» Минск. В 1990—1991 выступал во второй лиге в составе липецкого «Металлурга». 1992 год провёл в финском клубе второго по силе дивизиона ПК-37. В 1993—1995 вновь выступал за «Металлург», в сезоне 1993/94 провёл 19 игр в кипрском «Олимпиакос». Позже выступал за «Спартак» Анапа (1996) и «Звезду» Иркутск (1997). В 1996 году в матче третьей лиги «Спартак» Анапа — «Спартак-д» Нальчик (13:0) повторил на тот момент рекорд результативности российских первенств в одной игре, забив 8 голов.

С 2001 года работает в липецком «Металлурге»: 2001 — начальник команды, 2002—2006 — спортивный директор, 2007—2009 — начальник команды, с 2011 — начальник команды и старший тренер «Металлурга-2».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «ПК-37»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск